Le Championnat de squash du British Open masculin 1988 est l'édition 1988 du British Open qui se déroule d'abord au Wembley Squash Centre  et ensuite au Centre de conférences de Wembley à Londres du 11 au 18 avril 1988. Jahangir Khan remporte son septième titre consécutif en battant Rodney Martin en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de squash du British Open féminin 1998
 British Open

masculin 1988
Compétition de squash à Londres
British Open masculin
Sport en Angleterre en 1988
Sport en avril 1988